Mailer steht für:

 Mailer, Computerprogramme zum Versenden und Empfangen von Nachrichten im FidoNet

Mailer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Mailer (1920–2010), österreichischer Musikschriftsteller und Kritiker
 Jim Mailer (* 1968), schottischer Badmintonspieler
 Michael Mailer (* 1964), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur 
 Norman Mailer (1923–2007), US-amerikanischer Schriftsteller
 Norris Church Mailer (1949–2010), US-amerikanische Autorin

Siehe auch:
 Meiler